«Ле́мони Сни́кет: 33 несча́стья» () — американский телесериал Netflix, разработанный Марком Худисом, который основан на одноимённой серии детских книг Лемони Сникета. Главные роли исполнили Нил Патрик Харрис, Малина Вайсман и Луис Хайнс.

Премьера сериала состоялась 13 января 2017 года. Премьера второго сезона состоялась 30 марта 2018 года. В апреле 2017 года телесериал был продлён на заключительный третий сезон, который состоит из 7 серий. Премьера финального сезона состоялась 1 января 2019 года.

В ролях

Основной состав 
 Нил Патрик Харрис — Граф Олаф, актёр, который пытается завладеть состоянием Бодлеров.
 Патрик Уорбертон — Лемони Сникет, рассказчик, которому поручено объяснять события из жизни Бодлеров.
 Малина Вайсман — Вайолет Бодлер, старшая сестра Клауса и Солнышко, талантливая изобретательница.
 Луис Хайнс — Клаус Бодлер, брат Вайолет и Солнышко, интересуется литературой.
 К. Тодд Фримен — мистер Артур По, семейный банкир родителей Бодлеров, который отвечает за то, чтобы дети попали к заботливому опекуну.
 Пресли Смит — Солнышко Бодлер, младшая сестра Вайолет и Клауса с необычайно сильными зубами. Мысли Солнышка в виде субтитров озвучивает Тара Стронг.
 Люси Панч — Эсме Скволор, невероятно богатый шестой по важности городской финансовый советник и жена Джерома Скволора. Любовный интерес Графа Олафа.
 Дилан Кингуэлл — Дункан и Куигли Квегмайры, сироты. Дункан — талантливый журналист.
 Эви Лейк — Айседора Квегмайр, сестра Дункана и Куигли, поэтесса.

Второстепенный состав 
 Уилл Арнетт — папа, мужчина, который пытается вернуться домой к своим трём детям.
 Коби Смолдерс — мама, женщина, которая пытается вернуться домой к трем своим детям.
 Усман Алли — Фернальд / Крюкастый, член театральной труппы Графа Олафа, и член тайного общества Г. П. В.
 Мэтти Кардаропл — не то мужчина, не то женщина, член театральной труппы Графа Олафа.
 Клео Кинг — Элеонора По, жена Артура По и главный редактор The Daily Punctilio.
 Джон Десантис — Лысый, член театральной труппы Графа Олафа.
 Жаклин и Джойс Роббинс — две женщины с бледными лицами, пожилые близнецы, члены театральной труппы графа Олафа.
 Сара Каннинг — Жаклин, помощница мистера По и член тайного общества Г. П. В.
 Патрик Брин — Ларри, официант в ресторане «Тревожный клоун», который является членом тайного общества Г. П. В.
 Сара Рю — Оливия Калибан, библиотекарь Пруфрока.
 Нейтан Филлион — Жак Сникет, брат Лемони Сникета. Член тайного общества Г. П. В.

Гостевые роли 
 Представлены в первом сезоне
 Джоан Кьюсак — судья Штраус, судья и соседка графа Олафа, которая помогает Бодлерам и надеется на появление возможности взять над ними опекунство.
 Люк Камиллери — Густав Себальд, член тайного общества Г. П. В. и бывший помощник Монти.
 Аасиф Мандви — дядя Монти, герпетолог и дальний родственник Бодлеров, который утверждает, что провел свое детство с их покойными родителями. Он является членом тайного общества Г. П. В..
 Элфри Вудард — тётя Жозефина, дальний родственник Бодлеров, у которой много страхов и любви к грамматике. Является членом тайного общества Г.П В..
 Дон Джонсон — Сэр, владелец лесопилки «Счастливые запахи».
 Кэтрин О’Хара — доктор Джорджина Оруэлл, окулист и бывшая подруга графа Олафа, которая гипнотизирует рабочих лесопилки «Счастливые запахи», чтобы они никогда оттуда не уходили, а также заставляет их поверить, что родители Бодлеров подожгли Пальтривилл.
 Рис Дарби — Чарльз, партнёр Сэра.
 Тимоти Уэббер — Джимми, рабочий на лесопилке «Счастливые запахи».
 Крис Готье — Фил, оптимистичный работник, который находит общий язык с Бодлерами во время их пребывания на лесопилке.
 Лоретта Уолш — Норма Рей, работница лесопилки.
 Трент Редекоп — Цезарь, работник лесопилки.

Дэниел Хэндлер играет роль продавца рыбы на озере Лакримозе.

 Представлены во втором сезоне
 Роджер Барт — Ниро Феинт, скрипач и завуч подготовительной школе Пруфрок.
 Китана Тернбулл — Кармелита Спатс, учащаяся Пруфрока.
 Бронвен Смит — мисс Тренч, учительница Пруфрока.
 Малкольм Стюарт — мистер Ремора, учитель Пруфрока.
 Б. Дж. Харрисон — миссис Басс, учительница Пруфрока.
 Тони Хейл — Джером Скволор, муж Эсме.
 Итхамар Энрикес — Гектор, мастер в Городе Почитателей Ворон.
 Минди Стерлинг — Анабель, жительница Города Почитателей Ворон. Является одной из Старейшин.
 Кэрол Манселл — Джемма, жительница Города Почитателей Ворон. Является одной из Старейшин.
 Кен Дженкинс — Сэм, житель Города Почитателей Ворон. Является одним из Старейшин.
 Джон Бобек — бородатый лидер Группы Поющих Волонтёров.
 Керри Кенни-Сильвер — Бэбс, Заведующая Человеческими Ресурсами клиники.
 Дэвид Алан Григ — Хэл, работник в Хранилище Документов при клинике.
 Робби Амелл — Кевин, амбидекстр с Карнавала Калигари.
 Кевин Кахун — Хьюго, горбун с Карнавала Калигари.
 Бонни Морган — Колетт, женщина-змея с Карнавала Калигари.
 Эллисон Уильямс — неизвестная женщина, приезжающая на Карнавал Калигари.

Список эпизодов

Сезон 1 (2017) 
Первый сезон является экранизацией 4-х книг: «Скверное начало», «Змеиный зал», «Огромное окно» и «Зловещая лесопилка».

Сезон 2 (2018) 
Второй сезон является экранизацией 5-ти книг: «Изуверский интернат», «Липовый лифт», «Гадкий городишко», «Кошмарная клиника» и «Кровожадный карнавал».

Сезон 3 (2019) 
Третий сезон стал экранизацией 4-х книг: «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!».

Производство

Разработка 
В ноябре 2014 года Netflix совместно с Paramount Television объявил о планах адаптации серии детских книг «33 несчастья» в оригинальный телесериал, причем с автором книг Дэниелом Хэндлером в качестве исполнительного продюсера.

В сентябре 2015 года стало известно, что Барри Зонненфельд и Марк Худис согласились встать у штурвала производства сериала. Худис стал шоураннером и сценаристом, а Зонненфельд — режиссёром; кроме того они оба получили посты исполнительных продюсеров. Тем не менее в январе 2016 года стало известно, что Худис покинул проект, однако имя нового шоураннера тогда не было названо.

В марте 2016 года было объявлено, что сериал будет состоять из восьми эпизодов. В сентябре 2016 года Харрис сообщил, что события каждой книги цикла будут отражены в двух эпизодах; таким образом будут экранизированы первые четыре книги.

Создатели сериала планируют адаптировать книги «Изуверский интернат», «Липовый лифт», «Гадкий городишко», «Кошмарная клиника» и «Кровожадный карнавал» во втором сезоне (10 эпизодов), а книги «Скользкий склон», «Угрюмый грот», «Предпоследняя передряга» и «Конец!» — в третьем сезоне (7 эпизодов).

Кастинг 

3 декабря 2015 года был объявлен открытый кастинг на роли Вайолет и Клауса Бодлеров. В январе 2016 года Netflix объявил, что Нил Патрик Харрис сыграет роль Графа Олафа, а Малина Вайсман и Луис Хайнс получили роли Вайолет и Клауса соответственно

В марте 2016 года К. Тодд Фримен получил роль мистера По; вскоре Патрик Уорбертон присоединился к актёрскому составу в роли Лемони Сникета, а Аасиф Мандви — в роли дяди Монти. В сентябре 2016 года стало известно, что Дилан Кингвелл и Эви Лейк получили роли Дункан и Айседора Квегмайров соответственно. В ноябре 2016 года Хэндлер объявил, что Кэтрин О’Хара, Дон Джонсон и Элфри Вудард сыграют доктора Джорджину Оруэлл, Сэра и тётю Жозефину соответственно; О’Хара исполнила роль Юстиции Штраус в фильме 2004 года. Также стало известно, что Пресли Смит получила роль Солнышко Бодлер.

Съёмки 
Съёмки стартовали в марте 2016 года, а в августе того же года члены съёмочного состава сообщили через социальные сети, что съёмки завершены.

Музыка 
В апреле 2016 года стало известно, что Ник Урата напишет музыку к телесериалу.

Примечания

Ссылки 
 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Экранизации романов США
33 несчастья
Программы — лауреаты премии Пибоди
Телесериалы Paramount Television